Губаре́вка (), село,
Губаревский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320881501. Население по переписи 2001 г. составляет 1456 (660/796 м/ж) человек.

Является административным центром Губаревского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Губаревка находится на правом берегу реки Мерла.
Ниже по течению примыкает село Полковая Никитовка.
Выше по течению села Кручик и Павловка.
На противоположном берегу расположен пгт Гуты.
С восточной стороны села дубовый лес, с южной — хвойный. На север и на запад — простираются поля.
Рядом проходят автомобильные дороги  и . На севере села — железнодорожная станция «Губаревка» (ж/д направление Харьков-Сумы). На северно-западной окраине села автомобильная трасса Харьков - Ахтырка пересекает железнодорожные пути.

История 
 1685 — дата основания.
с 1933 по 2003 гг. через село проходила узкоколейная железная дорога для перевозки сахарной свеклы.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма, сельхозтехника.
 Гутянский элеватор.
 Комбикормовый завод и мельничный комплекс.
 ООО «Богодуховский комбикормовый завод».
 «Промінь», сельское фермерское хозяйство.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 153 воина.

Культура 
 Школа (в 2019 открыта новое здание школы).
 Библиотека (в сельсовете).

Религия 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Первая церковь деревянная была построена самими жителями в 1732 году, а каменная за средства помещиков Харитоненка и Кенига в 1890 году. В 2013 году заложен фундамент новой церкви.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины